Robert Bernard peut faire référence notamment à :
 Robert Bernard (1900-1971), compositeur et critique musical ;
 Robert Bernard (1913-1990), footballeur allemand ;
 Robert Bernard, homme politique québécois.